

События 
 Смерть последнего царя Виджаянагары — Вришасены, царство присоединено к Матхуре
 В моавитянском городе Мадаба установлена стела по случаю отвоевания его моавитянским царём Мешей у израильтян
 около 850 года до н. э. произошло извержение вулкана Руис Андского вулканического пояса.
 Нижняя оценка года возведения Караванного моста через реку Мелес в современном городе Измир, одного из самых старых функционирующих мостов в мире.
 Первое упоминание города на западе Иордании Эль-Карак. В 850 г. до н. э. великий царь моавитян Меша объединил разрозненные племена в так называемое Царство Моав, куда вошёл и современный Эль-Карак, именуемый в те времена Кир Моаб (дословно «столица моабитов») и выполнявший преимущественно сельскохозяйственные функции.

Астрономические события 
 3 марта — кольцеобразное солнечное затмение, 57-е затмение тридцать шестого сароса. Область наилучшей его видимости попала в экваториальные и тропические широты северного полушария.
 15 августа — полное солнечное затмение, 42-е затмение сорок первого сароса. Область наилучшей его видимости попадала в экваториальные и тропические широты южного полушария.

Родились 
 Примерно в 850 году до н. э. родился Менуа (Минуа) (IX век до н. э. — около 786 до н. э.), царь древнего государства Урарту в 810—786 гг. до н. э.

Скончались 
 Ахав, царь Израиля.
 Вришасена, последний царь Виджаянагарской империи.
 Мардук-бел-усати, царь Вавилонии в 851—850 годах до н. э., погиб в крепости Арман от войск царя Ассирии Салманасара III.

См. также

Примечания